Borodina ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Junussowna Borodina (* 2002), russische Skispringerin
 Anastassija Borodina (* 1982), ukrainische Handballspielerin, siehe Anastassija Pidpalowa
 Olga Wladimirowna Borodina (* 1963), russische Opernsängerin
 Warwara Borodina (* 1989), russische Schauspielerin